Гали́на Алекса́ндровна Алексе́ева (род. 27 ноября 1946, Москва) — советская спортсменка, трёхкратная чемпионка СССР (1964—1966) и призёр Олимпийских игр (1964) по прыжкам в воду. Мастер спорта СССР международного класса (1965). Заслуженный мастер спорта России (2003).

Биография 
Родилась 27 ноября 1946 года в Москве. Начала заниматься прыжками в воду в возрасте 11 лет в ВФСО «Динамо». На протяжении всей спортивной карьеры тренировалась под руководством Василия Северина.

Наиболее значимых результатов добивалась в середине 1960-х годов, когда трижды становилась чемпионкой СССР в прыжках с десятиметровой вышки. В 1964 году была включена в состав сборной страны на Олимпийских играх в Токио и завоевала бронзовую медаль в той же дисциплине. В дальнейшем участвовала в чемпионате Европы в Утрехте (1966) и Олимпийских играх в Мехико (1968), но не вошла там в число призёров.

В 1971 году завершила свою спортивную карьеру. В 1975 году окончила ГЦОЛИФК. В 1982—1987 годах работала методистом отдела физического воспитания в бассейне Дворца пионеров на Ленинских горах. С 1987 по 2006 год занималась тренерской деятельностью в бассейне Дворца творчества детей и молодёжи «Хорошёво». В 2001 году награждена почётным знаком ВФСО «Динамо» «За заслуги в спорте» II степени.

Семья 
 Геннадий Галкин (1934—1985) — муж, советский спортсмен, пятикратный чемпион СССР (1956, 1957, 1960, 1961, 1963) и призёр чемпионата Европы (1962) по прыжкам в воду.

Ссылки 
 
 Профиль на портале «Спортивная Россия»
 

Прыгуны в воду СССР
Чемпионы СССР по прыжкам в воду
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1964 года
Прыгуны в воду на летних Олимпийских играх 1968 года
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма‎